Cephalodromia är ett släkte av tvåvingar. Cephalodromia ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svävflugor
Cephalodromia